Szyb pochyły jest to wyrobisko podziemne udostępniające o nachyleniu od 45º do 90º  o takim samym przeznaczeniu co szyby pionowe. Szyb pochyły jest drążony, kiedy istnieją strome pokłady lub żyły dochodzące do powierzchni. Wyrobiska tego typu występują w Szwecji i w Japonii.

Wyrobiska